Борис Малкин:
 Малкин, Борис Евсеевич (1908—1972) — советский живописец и график, театральный художник.
 Малкин, Борис Залманович (род. 1939) — российский физик, сын З. И. Малкина.
Малкин, Борис Фёдорович (1891—1938) — член ЦК партии левых эсеров, редактор, издатель, организатор кинопроизводства.